3. HNL – Istok 2007./08.

Treću hrvatsku nogometnu ligu – Istok u sezoni 2006./2007. po prvi puta su sačinjavali nogometni klubovi s područja sljedećih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko-podravska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Varaždinska županija i Bjelovarsko-bilogorska županija, budući je od navedene sezone stvorena nova liga – 4. HNL, tako da su klubovi iz 3. HNL – Sjever pridruženi 3. HNL – istok, dok je sjeverna skupina ukinuta. 
 

U 2. HNL se plasirao NK Slavonac Stari Perkovci nakon pobjede nad HNK Suhopoljem rezultatom 1:0, u majstorici koja se odigrala u Belišću dana 12. lipnja 2007.
U 4. HNL su ispali NK Oriolik Oriovac, NK Podravac Virje, NK Metalac Osijek, NK Mladost Molve, NK Sloboda Tužno i NK Pitomača.

Izvori 
 RSSSF

2006./07. Istok
3-istok